Арройомолинос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 20,66 км². Население — 9771 человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида